Esistono due comuni francesi con questo nome

Champigny – Marna
Champigny – Yonne